Маико:
 Топоним
 Маико (национальный парк) — национальный парк в Конго.
 Маико (река) — река, находящаяся рядом с парком.

 Женское имя
 Абэ Маико — настоящее имя сэйю Маи Накахары.
  — японская гольфистка.
 Маико Синдо — героиня манги и аниме Притяжение.

См. также 
 Майко — название ученицы гейш в Кансае.